O Hora de Santa Catarina é um jornal digital integrante da NSC Comunicação (pertencente ao Grupo NC). Editado em Florianópolis, Santa Catarina, segue o estilo dos tablóides britânicos, com títulos altamente grifados, muitas vezes em linguagem popular e em cores chamativas nas capas de suas edições. Em seu sentido tradicional, tabloides tendem a ter grande ênfase em histórias sensacionalistas e são relatados muitos casos nos quais o próprio jornal cria suas notícias, se sentirem que os assuntos não podem, ou não poderão ser processados por difamação. Sendo uma categoria de jornal popular, direcionado às classes C e D da Grande Florianópolis, veicula quase que exclusivamente notícias relativas a crimes passionais, futebol regional, relacionamentos de pessoas presentes na grande mídia e fotos de mulheres seminuas. No entanto, não há estudos sociais que comprovem que essa camada da população não consumiria um conteúdo de melhor qualidade. Em função dessas características, o jornal foi vendido a um baixo preço.

No início, o jornal fez uma enquete com o povo para decidir o nome do jornal, sorteando um automóvel para aumentar a participação na decisão. As primeiras edições eram vendidas a R$ 0,25, para concorrer com o jornal Notícias do Dia, e permitir que o Grupo RBS pudesse aumentar sua influência entre as camadas mais pobres da população.

Para aumentar mais ainda o apelo popular, existiam também as promoções dos cupons: desde o lançamento do jornal, bastava colecionar os cupons de forma que preenchesse uma cartela que, completa, dava direito à brindes, começando por um conjunto de panelas, e depois passando por pratos, tigelas, copos, etc.

O jornal era idêntico ao Diário Gaúcho, que circula no estado do Rio Grande do Sul desde 2000. Apenas os colunistas e algumas matérias locais são diferentes, mas a maior parte do jornal tem o mesmo conteúdo (textos e fotos), e a estratégia de marketing (preço, promoções) é idêntica.

Seu custo inicial era de R$ 0,50, mas custava R$ 1,25.

Quando era publicado de segunda à sábado em formato impresso, o jornal tinha tiragem média aproximada de 30.000 exemplares.

Em março de 2016, foi vendido ao Grupo NC assim como os outros veículos que operavam sobre a marca RBS no estado de Santa Catarina, e a linha editorial continua a mesma. Em agosto de 2017, após o período de transição passa a integrar a NSC Comunicação.

Colunistas: Mário Motta, Laine Valgas, Rodrigo Búrigo, Ângela Bastos, Lúcia Pesca e Andréa Alves - Falando de Sexo, Michael Gonçalves, Ivens W. de Abreu - Paixão Alvinegra, Vinícius Bello - Paixão Azurra, Marcos Aurélio de Ávila, dentre outros.

Fim da edição impressa e migração para a web 
Em 16 de outubro de 2019, em comunicado distribuído internamente e ao mercado, a NSC anunciou mudanças na sua unidade de jornais. O Hora de Santa Catarina deixou de circular no formato impresso a partir do dia 26 de outubro tendo sua última edição no dia 25, com isso todo o conteúdo passou a ser exclusivamente online através do NSC Total.

Ligações externas 
 

Ex-subsidiárias do Grupo RBS
Mídia de Florianópolis
Jornais de Santa Catarina
NSC Comunicação
Fundações no Brasil em 2006
Publicações fundadas em 2006
Publicações extintas em 2019
Jornais online com edições impressas extintas
Fundações em Santa Catarina em 2006